Tutti Frutti oder Tutti-Frutti steht für:

 eine Süßspeise aus verschiedenen Obstsorten, siehe Tuttifrutti
 eine italienische Eisspezialität, siehe Tutti frutti (Speiseeis)
 Tutti Frutti, Schweizer Ausdruck für Studentenfutter
 Tutti Frutti (Album), Album der Spider Murphy Gang
 Tutti Frutti Band, ehemalige kroatische Band
 Tutti Frutti (Lied), Song von Little Richard
 Tutti-Frutti (Rose), eine Rosensorte 
 Tutti Frutti (Show), eine Fernsehshow
 Tutti Frutti, ursprünglicher Name des Kartenspiels Halli Galli